Aggelidis ist der Familienname folgender Personen:

 Grigorios Aggelidis (* 1965), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP), MdB
 Michael Aggelidis (* 1962), deutscher Politiker (Die Linke)